Alpine Linux — дистрибутив Linux, ориентированный на безопасность, легковесность и нетребовательность к ресурсам. В основном используется во встраиваемых системах, стал основой PostmarketOS, также хорошо подходит для создания Docker-контейнеров. Основан на musl и BusyBox, использует PaX и grsec по умолчанию в ядре и компилирует все пакеты с защитой стека от переполнения.

Для обеспечения безопасности в дистрибутиве применяются:
 свежие (актуальные) версии ядра Linux и других пакетов, например iptables, openssl;
 применение патчей, увеличивающих безопасность, на все компоненты системы, помимо ядра;
 довольно частый релизный цикл, поддерживающий актуальность дистрибутива на высоком уровне.

Размер базовой системы Alpine Linux составляет всего лишь 4-5 Мбайт (исключая ядро). Контейнер требует не более 8 МБ, а для минимальной установки на диск требуется около 130 МБ.

С целью повышения безопасности все программы пространства пользователя компилируются как position-independent executable с защитой от повреждения стека.

История 
Первоначально был ответвлением проекта : большинство разработчиков проекта LEAF хотели продолжать разрабатывать дистрибутив Linux, который мог поместиться на одной дискете, тогда как разработчики Alpine Linux желали включить ещё несколько тяжёлых пакетов, таких как Squid и Samba, а также дополнительные функции безопасности и новое ядро. Одна из первоначальных целей заключалась в создании основы для большой системы, сейчас это не является главной целью проекта.

До выпуска 3.7 дистрибутив поставлялся с hardened-ядром (патчи PaX и grsec) с целью уменьшения возможного вреда от уязвимостей.

Особенности 
В дистрибутиве реализована собственная система управления пакетами apk-tools, которая изначально была частью коллекции сценариев (shell scripts), но позже была переписана разработчиками на Си. Alpine на данный момент включает в себя такие пакеты как KDE, GNOME, Xfce, Firefox, и другие.

По умолчанию, Alpine Linux во время запуска полностью загружается в оперативную память.

Первоначально в дистрибутиве в качестве стандартной библиотеки языка Си использовалась uClibc вместо традиционной библиотеки glibc, несмотря на лёгкий вес, у неё есть существенный недостаток — она бинарно несовместима с glibc, таким образом, всё программное обеспечение было скомпилировано с использованием uClibc для корректной работы. Однако с 9 апреля 2014 года, Alpine Linux стала использовать библиотеку musl, которая является частично бинарно совместимой с glibc.

Инициализация системы, по сравнению с другими дистрибутивами, такими как Debian, Ubuntu, Arch Linux и CentOS, не использует systemd.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Дистрибутивы Linux
Встраиваемый Linux
Миниатюрные дистрибутивы Linux
64-битные дистрибутивы Linux